Covarianza – in teoria della probabilità e statistica
Covarianza – modo in cui la descrizione di una data entità geometrica o fisica varia quando si effettua un cambiamento di base